Parectropis japonica är en fjärilsart som beskrevs av Sato 1980. Parectropis japonica ingår i släktet Parectropis och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
japonica